Нильс Ви́гго Бе́нтсон (; 24 августа 1919, Копенгаген, Дания — 25 апреля 2000, Фредериксберг, Копенгаген, Дания) — датский композитор, пианист, органист и педагог. Правнук Йохана Петера Эмилиуса Хартмана, дядя Ларса фон Триера.

Биография 
В 1938—1941 годах учился в Королевской Датской консерватории у Кнуда Еппесена (музыкально-теоретические дисциплины),  (фортепиано) и  (орган). В 1943 года дебютировал как пианист и с этого же года стал активно концертировать. С 1945 года — преподаватель Ютландской музыкальной академии (Орхус), а с 1949 года — Королевской Датской консерватории (Копенгаген), где в 1960 году становится доцентом. Автор свыше 500 музыкальных сочинений. Наиболее значимыми из них являются 14 отдельных наборов из 24 прелюдий и фуг, известных под общим названием «Закаленное фортепиано», которые представляют собой пример музыки 20-го века, написанной на всех 24 мажорных и минорных тональностях. Ему принадлежит первый учебник додекафонии на датском языке «Двенадцатитоновая музыка» («Tolvtonemusik», København, 1950).

Сочинения 
 опера «Фауст 3» / Faust III
 опера «Улисс» / Ulysses
 опера «Савонарола» / Savanorola
 балета «Женни фон Вестфален» / Jenny von Westphalen
 балет «Дуэль» / Duell
 балет «Куртизанки» / Kurtisanen
 24 симфонии

Фильмография 
  — Кай Нильсен / Kai Nielsen
  — Et par ord om Danmark
  — Жених / Gift
  — Det tvungne giftermål

Награды 
 1965 — Орден Данеброг

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1991. — С. 65 — ISBN 5-85270-033-9

Примечания

Ссылки 
 Нильс Вигго Бентсон на Allmusic 
 
 Нильс Вигго Бентсон на сайте КиноПоиск

Выпускники Королевской Датской консерватории
Преподаватели Королевской Датской консерватории
Лауреаты премии Карла Нильсена
Оперные композиторы Дании
Балетные композиторы Дании